Greiffenberg bezeichnet

 den deutschen Namen der polnischen Stadt Gryfów Śląski
 Greiffenberg (Angermünde), Ortsteil der Stadt Angermünde, Brandenburg

Greiffenberg ist der Name folgender Personen:
 Catharina Regina von Greiffenberg (1633–1694), österreichische Lyrikerin
 Hans Rudolf von Greiffenberg (1607–1677), Onkel und Ehemann Catharinas
 Hans Rudolph Leopold von Greiffenberg (1810–1877), königlich preußischer Generalmajor 
 Hans von Greiffenberg (1893–1951), deutscher General im Zweiten Weltkrieg
 Karl August von Greiffenberg (1738–1807), königlich preußischer Generalmajor
 Rudolf Sparr von Greiffenberg († 1639), kurmainzerischer Oberamtmann in Königstein im Taunus und Kurkölner Oberstkanzler

Siehe auch:
 Greifenberg (Begriffsklärung)